Campeonato de Portugal (1921.-1938.), nogometno kup-natjecanje u Portugalu igrano od sezone 1921./22. do 1937./38.
 Campeonato de Portugal (liga), 3. portugalska nogometna liga